Кочегарка — приміщення, де розташовані топки парових котлів і де проводиться завантаження їх паливом.
 «Кочегарка» — вугільна шахта ВО «Артем-вугілля», в місті Горлівка, Донецької області.
 «Кочегарка» — міська газета міста Горлівка.
 «Кочегарка» — акустичний альбом з піснями Юрія Шевчука та Олександра Башлачова.